Елавич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Елавич, Никица (род. 1985) — хорватский футболист.
 Елавич, Анджя (род. 1980) — хорватская баскетболистка.